

Voix humaine 
 Voix humaine : les sons produits par l'air sortant des poumons et du larynx de l'être humain.

Musique 
 Voix, pour tout type de musique : une catégorie de source sonore s'opposant aux instruments de musique proprement dits — on dira par exemple : « Une musique pour instruments et voix ».
 Voix, en musique classique : une typologie vocale, voix de solistes ou voix de pupitre — on dira par exemple : « La voix de baryton est moins grave que la voix de basse ».
 Voix, toujours en musique classique, mais plus précisément dans le domaine de l'ensemble musical : une ligne mélodique dans telle ou telle partie d'une pièce polyphonique ou harmonique — on dira par exemple : « La seconde voix de ce trio est extrêmement compliquée ».
 La voix humaine est un jeu d'orgue.
 La Voix humaine est une tragédie lyrique de Francis Poulenc d'après Cocteau.

Théâtre 
 La Voix humaine est une pièce de théâtre de Jean Cocteau

Expressions 
 « Entendre des voix » : avoir des hallucinations auditives.
 « C'est la voix de la raison », « écoutez la voix de la raison » : la proposition qui vient d'être faite est la plus raisonnable, il faut suivre cet avis.

Démocratie et idées 
 « Voix », en démocratie : l'expression d'un vote — on dira par exemple :  « Aux dernières élections, tel candidat a obtenu cinquante-cinq pour cent des voix ».
 « La voix de son maître » : en France, surnom railleur donné à la radio à l'époque où elle servait de relais au président de Gaulle, surtout en Mai 68 (c'est un détournement du nom de HMV).
 « Faire entendre sa voix » : manifester sa présence et son opinion ; aller voter.
 « Voix discordantes » : opinions qui diffèrent de la version consensuelle.
 Voix () est un parti politique ukrainien fondé en 2019.

Grammaire et langue 
 « Voix », en grammaire : la diathèse — on dira par exemple : « Dans « La souris est mangée par le chat », le verbe « manger » est à la voix passive » ; cet emploi de « voix » en grammaire ne doit pas être confondu avec la « voix passive » (le droit d'être élu) et la « voix active » (le droit de voter), termes propres aux institutions démocratiques.
 « Voix narrative », en narratologie : le ou les narrateurs.

Disques 
 En voix est le titre du  album studio de Nicole Rieu, paru en 2007.

Roman 
Voix (Voice) est le titre d'un roman de Ursula K. Le Guin.
 Voix de Commandement : « La Voix », dans l'univers fictif de Dune, est le talent des Sœurs du Bene Gesserit qui leur permet de se faire obéir d'autrui en touchant directement les centres nerveux par le biais d'harmoniques spécialement étudiées de la voix.

Autres 
 « Voix », dans le cinéma sonore : voix , voix hors-champ, voix intérieure.
 « Voix », dans le mouvement des entendeurs de voix.
 « Voix », en informatique : les nouvelles technologies rendent possible la reconnaissance vocale et la synthèse vocale.
 « Voix », un logiciel gratuit pour MacOSX.

Voir aussi

Articles connexes 
 
 Voice of America
 La Voix du Nord
 Ma voix t'accompagnera, documentaire sur l'hypnose à usage médical.

Bibliographie 
 

Homonymie de titre